Маргетићи могу бити:

 Маргетићи (Соколац), насељено мјесто у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Маргетићи (Нови Травник), насељено мјесто у општини Нови Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ